104-я лёгкая пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии. Принимала участие во Второй мировой войне. Ранее было известно как 704-я пехотная дивизия ().

История 
6 июля 1942 была образована основа данного подразделения — 704-я пехотная дивизия, базировавшаяся в Сербии. Дивизия была образована в период 15-й волны призыва. С 1942 по 1943 года под командованием гауляйтера Сербии дивизия подавляла восстания сербских антифашистов.

1 апреля 1943 дивизия была переоснащена горным вооружением и стала классифицироваться как егерская дивизия. Она была включена в состав группы армий «E», воевавшей на Балканах (в частности, в Греции). В июле 1943 года дивизия была переброшена в Грецию для подавления антифашистских выступлений. В сентябре 1943 года дивизия совершила крупнейшее военное преступление на территории Греции — с 21 по 23 сентября в Кефалинии немцы устроили расправу над пятью тысячами итальянских солдат, перешедших на сторону антигитлеровской коалиции. В сентябре 1944 года дивизия срочно покинула Грецию и вернулась в Югославию, пройдя с боями через югославскую Македонию и Косово, Юго-Западную Сербию и Восточную Боснию. В Сербии вступила в бои с советскими войсками, а также сербскими и хорватскими антифашистами.

В мае 1945 года большая часть дивизии, дислоцированная в Целе, сдалась в плен югославам. Командир дивизии, Хартвиг фон Людвигер, 5 мая 1947 был расстрелян по приговору Югославского трибунала как военный преступник.

Структура дивизии

Командующие 
704-я пехотная дивизия
 22 апреля 1941: генерал-майор Хайнрих Боровски
 15 августа 1942: генерал-лейтенант Ганс Юппе
 20 февраля 1943: полковник 

104-я лёгкая пехотная дивизия
 1 апреля 1943: генерал-лейтенант Хартвиг фон Людвигер
 29 апреля 1945: генерал-лейтенант Фридрих Стефан

Награждённые Рыцарским крестом Железного креста

Рыцарский Крест Железного креста (3) 
 Вильгельм Райманн, 26.12.1944 — капитан резерва, командир 2-го батальона 724-го егерского полка
 Вилли Альбрехт, 09.05.1945 — капитан резерва, командир 1-го батальона 734-го егерского полка (награждение не подтверждено)
 Франц Веккер, 09.05.1945 — оберстлейтенант, командир 734-го егерского полка (награждение не подтверждено)

Рыцарский Крест Железного креста с Дубовыми листьями 
 Герхард Вернер (№ 793), 23.03.1945 — майор, командир 1-го батальона 734-го егерского полка

Литература 
 Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskriegs 1941-1944. Ausstellungskatalog, Hamburg 2002, S. 550-557.
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945. Band 6. Die Landstreitkräfte 71 – 130. 2. Auflage. Biblio-Verlag, Bissendorf 1979, ISBN 3-7648-1172-2.

См. также 
ADMK

 

Горнопехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Лёгкие пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году